Ф:

 Ф, ф — буква всех славянских кириллических алфавитов; используется также в алфавитах некоторых неславянских языков.
 Ф — русское обозначение в Международной системе единиц (СИ) для фарад.
 ф — сокращение от фемто- (масштабного коэффициента для 10−15).
 Ф — модель трамвая Путиловского завода.
 Паровоз Ф — серия сочленённых танк-паровозов системы Ферли, выпускались в конце 1870—1880-е годы.
 Фл — серия грузовых паровозов, выпускавшихся на бельгийских заводах Фламма и поставляемых на российские железные дороги в годы Первой мировой войны.
 Ф (электровоз) — серия грузовых и пассажирских электровозов переменного тока, построенных во Франции по заказу СССР.
 Ф (трамвайный вагон)

См. также 
 F (значения)